Termin FIRA ima više značenja.

 UDP-3-O-(3-hidroksimiristoil)glukozamin N-aciltransferaza, enzim
 Santorini, grčko ostrvo